

Sigle 
 Grand Theft Auto – serie di videogiochi
 Grand Theft Auto – primo capitolo della serie di videogiochi
 Greater Toronto Area – l'area metropolitana più popolosa del Canada
 Grande Traversata delle Alpi – sentiero di lunga distanza in Piemonte (Italia)
 Gran Turismo Alleggerita – versioni sportive di alcune automobili prodotte soprattutto dalla Alfa Romeo, ispirate al modello Alfa Romeo Giulia GTA

Musica 
 GTA – gruppo musicale statunitense
 GTA Records – casa discografica italiana

Codici 
 GTA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gatokae (Isole Salomone)
 gta – codice ISO 639-3 della lingua guato